Qualtrough ist der Nachname folgender Personen:
 Bernard Qualtrough, Figur in der englischen BBC-Fernsehserie Spooks
 Carla Qualtrough (* 1971), kanadische Politikerin und Schwimmerin
 Joseph Davidson Qualtrough (1885–1960), Manx-sprachige Politiker